Концелидзе — грузинская фамилия.

 Известные носители
 Концелидзе, Алиосман Мемедович (1923—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Концелидзе, Бесире Мухамедовна (1927—1980) — Герой Социалистического Труда.
 Концелидзе, Вардо Мурадовна (род. 1930) — Герой Социалистического Труда.
 Концелидзе, Назико Джемаловна (1927—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Концелидзе, Эмина Сердаловна (1928—2001) — Герой Социалистического Труда.
 Концелидзе, Юсуп Ильясович (1928—1974) — Герой Социалистического Труда.